Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk (1754-1844), lid notabelenvergadering, burgemeester van Leiden
Jean Gijsberto de Mey van Streefkerk (1782-1841), minister van Staat en in de adelstand verheven (baron)